Utvandrarna (schwedisch ‚Auswanderer‘) steht für:

 Emigranten, schwedisches Filmdrama von Jan Troell aus dem Jahr 1971
 Utvandrarna (Film), schwedisches Filmdrama von Erik Poppe aus dem Jahr 2021